Montégut pode referir-se a:

 Montégut (Gers)
 Montégut (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.
 Montégut (Landes)

Desambiguações de topônimos